Johann Jakob Hess kan syfta på:

* Johann Jakob Hess (1741–1828), schweizisk teolog
 Johann Jakob Hess (1791–1857), schweizisk jurist och politiker
 Johann Jakob Hess (1844–1883), tysk botaniker
 Johann Jakob Hess (1866–1949), schweizisk egyptolog och assyriolog